Weiterer Ausbau erforderlich, außerdem fehlen die Quellen. --Pittimann besuch mich 10:05, 31. Okt. 2009 (CET)

Der Caffè alla valdostana (frz. Café à la valdôtaine oder Café à la cogneintse, dt. Aostataler Kaffee) ist eine Spezialität aus der norditalienischen Region Aostatal. Er wird in Gaststätten und privat zur Verabschiedung von Freunden ausgeschenkt. Der Caffè alla Valdostana wird in „grolla“, auch „coppa dell’amicizia“ (frz. „Coupe de l’amitié“, dt. Freundschaftsbechern) ausgeschenkt. Es handelt sich um ein Traditionsgetränk im Aostatal.

Heiße Kaffeezubereitung
Kultur (Aostatal)
Getränk (Italien)